The Crystal Gazer – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Cosmopolitan Films
The Crystal Gazer – film del 1917 diretto da George H. Melford
The Crystal Gazer – cortometraggio del 1922 diretto da Bud Fisher
The Crystal Gazer –  cortometraggio di animazione del 1941 diretto da Sid Marcus